Notre-Dame-de-Lorette is Frans voor Onze-Lieve-Vrouw van Loreto, de benaming waaronder Maagd Maria vereerd wordt in het Italiaanse Loreto.

Notre-Dame-de-Lorette (Quebec) Een gemeente in de Canadese deelstaat Quebec;
Nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette, een oorlogsbegraafplaats in Noord-Frankrijk;
Notre-Dame-de-Lorette (Parijs), een kerk in het 9e arrondissement van Parijs;
Notre-Dame-de-Lorette (metrostation), het daarbijgelegen metrostation op lijn 12